Velika nagrada Avstralije 1999 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1999. Odvijala se je 7. marca 1999.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:30,462
| 
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:30,946
| +0,484
|-
! 3
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:31,781
| +1,319
|-
! 4
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:32,148
| +1,686
|-
! 5
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:32,276
| +1,814
|-
! 6
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:32,289
| +1,827
|-
! 7
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:32,540
| +2,078
|-
! 8
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 1:32,691
| +2,229
|-
! 9
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:32,695
| +2,233
|-
! 10
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:32,789
| +2,327
|-
! 11
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 1:32,888
| +2,426
|-
! 12
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:32,971
| +2,509
|-
! 13
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 1:32,991
| +2,529
|-
! 14
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:33,374
| +2,912
|-
! 15
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 1:33,549
| +3,087
|-
! 16
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:33,910
| +3,448
|-
! 17
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 1:34,182
| +3,720
|-
! 18
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 1:34,244
| +3,782
|-
! 19
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 1:34,412
| +3,950
|-
! 20
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:35,068
| +4,606
|-
! 21
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:35,316
| +4,854
|-
! 22
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 1:37,013
| +6,551
|}

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 57
| 1:35:01,659
| 6
| 10
|-
! 2
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 57
| + 1,027 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 57
| + 7,012 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 57
| + 33,418 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 57
| + 54,698 s
| 4
| 2
|-
! 6
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 57
| + 1:24,317
| 18
| 1
|-
! 7
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 57
| + 1:26,288
| 17
|  
|-
! 8
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 56
| +1 krog
| 3
|  
|-
! Ods
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 48
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 42
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 28
| Vzmetenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 27
| Prenos
| 14
|  
|-
! Ods
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 25
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 25
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 23
| Pnevmatika
| 20
|  
|-
! Ods
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 21
| Pedal za plin
| 1
|  
|-
! Ods
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 20
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 13
| Hidravlika
| 2
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 13
| Krilce
| 11
|  
|-
! Ods
| 11
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 0
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 0
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! DNS
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 0
| Ogenj
| 13
|  
|}

Opombe 
Start je bil preložen, ker je dirkalnika Rubensa Barrichella in Johnnyja Herberta zajel ogenj. Barrichello je štartal v rezerven dirkalniku, Herbert pa se ni pojavil na ponovnem startu.

Formula 1 sezona 1999
1999